Turmholländermühle Schafstädt bezeichnet:
 Turmholländermühle Schafstädt (Norden), denkmalgeschützte Mühle in Schafstädt
 Turmholländermühle Schafstädt (Süden), denkmalgeschützte Mühle in Schafstädt